Флаг Нико́льского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба района: жёлтую вертикальную полосу шириной в 1/5 длины полотнища, отстоящую от древка на такое же расстояние, и сверху полосы — синюю вазу с крышкой и жёлтую ветвь вьюнка».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района, основным символом которого является синяя ваза, помещённая поверх вертикальной полосы (почётной геральдической фигуры — столба), символизирующая крупное стекольное производство «Никольско-Бахметьевский хрустальный завод» (ныне ФГУП «Завод „Красный Гигант“»). Это один из старейших заводов России, основанный в 1764 году владельцем села Никольское А. И. Бахметьевым.

Никольско-Бахметьевский завод считался одним из лучших частных предприятий России. Здесь выполняли заказы Высочайшего двора, высшей дворянской знати, церквей, выпускали простую бытовую посуду разнообразнейшего назначения. В XX веке, когда завод расширил производство, увеличил объёмы продукции, а со второй половины XX века целиком перешёл на выпуск хрусталя.

Полоса — столб в геральдике — символ опоры и надёжности — с деятельностью ФГУП «Завод „Красный Гигант“», ведущего и градообразующего предприятия, связано всё развитие города Никольска и Никольского района.

Вьюнок — символ уверенности, цепкости, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, уважения.

Красный цвет — символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника.

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности.

Примечания